Digitaler Fingerabdruck bezeichnet:
 in der Biometrie einen digitalisierten Fingerabdruck
 in der Kryptographie eine nahezu eindeutige Kennzeichnung von Daten als Ergebnis einer Hashfunktion
 bildlich gesprochen eine hinterlassene Datenspur, siehe digitaler Fußabdruck

Siehe auch:
 Fingerprint